Gorni Tsibr (bulgariska: Горни Цибър) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Vltjedrm och regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Gorni Tsibr består till största delen av jordbruksmark. Runt Gorni Tsibr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Montana (region)